Angelina Crow (23 de Junho de 1980 - Budapeste, Hungria) é uma atriz pornográfica húngara que tem como maior especialidade no que se refere a práticas sexuais, o sexo anal, realizando assim, várias dilatações anais incrivelmente elásticas. Ela mede 1,58 cm e pesa 42 kg. Já utilizou os seguintes nomes em seus filmes; Angela Crow, Angelica Crow, Angela Black e Julia Crow.

Biografia

Começou no mundo do cinema adulto no ano de 2003 e realizou até 2006 por volta de 50 filmes, quase em sua totalidade com sexo anal, sempre enfocando um dos maiores fetiches da atualidade no cinema pornográfico, a dilatação anal; somando-se a isso, a total entrega com que essa atriz participa das referidas cenas, sempre com um sorriso de aprovação no rosto. Além das citadas práticas sexuais, ela também desempenhou com certa frequência, a dupla penetração, tanto convencional, bem como vaginal e o A2M.

Filmografia parcial

Prêmios
 2005 - International Porn Awards Belgrade (Melhor revelação do ano)

Ligações externas
Site oficial
Angelina Crow no Internet Adult Film Database
Angelina Crow no IMDB

Crow, Angelina
Naturais de Budapeste